Calvi kan have flere betydninger:
 Calvi (Haute-Corse) – en by og kommune på Korsika
 Calvi (Campania) – en by i Italien
 Calvi Risorta – en kommune i den italienske provins Caserta i Campania.
 Calvi dell'Umbria – en kommune i provincen Terni i Umbrien, Italien
 Anna Calvi – en engelsk musiker